Падеревский — польская фамилия Paderewski.

 Падеревский, Збигнев Здзиславович (1864—1925) — врач, депутат Государственной думы I созыва от Петроковской губернии.
 Падеревский, Игнаций Ян  (1860—1941) — польский пианист, композитор, государственный и общественный деятель, дипломат.